Stere steht für:
 Plural von Ster, siehe Raummeter

Stere ist der Familienname von:
 Mihai Stere (* 1975), rumänischer Fußballer